Hartville kan syfta på följande orter i USA:

 Hartville, Missouri
 Hartville, Ohio
 Hartville, Wyoming, ort i Platte County, Wyoming